Jindai bezeichnet:

 das „Zeitalter der Kami“ im Shintō
 die Universität Kanagawa
 ein Dorf in der Präfektur Chiba: Jindai (Chiba) (heute: Tōnoshō (Chiba))
 Yamataka Jindai Sakura, den ältesten Kirschbaum Japans